sovrani del Regno di Cipro
 sovrani del Regno tolemaico di Cipro